Эфе́с:
 Эфес — древний город на западном побережье Малой Азии.
 Эфес — часть клинкового холодного оружия (шпаги, сабли, меча и др.).
 Эфес — торговая марка турецкого пива.

См. также 
 Efes — пивоваренная компания.